Ražanj je gradić i centar istoimene općine u istočnoj Srbiji. Pripada Nišavskom okrugu.

Stanovništvo
U naselju Ražanj živi 1.537 stanovnika, od toga 1.238 punoljetna stanovnika, a prosječna starost stanovništva iznosi 40,2 godina (38,3 kod muškaraca i 42,0 kod žena). U naselju ima 518 domaćinstava, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 2,92.

Izvor

Naselja u Srbiji
Nišavski okrug